Pedro Espínola da Veiga foi militar português e Capitão-mór de Santa Cruz da Graciosa, ilha Graciosa, Açores.

Relações Familiares 
Foi filho de Manuel Pires de Figueiroa e de D. Paula Espínola da Veiga (1536 - ?). Casou com D. Leonor Vaz Sodré de Mendonça, de quem teve dois filhos:

1 – Rafael Espínola da Veiga que foi casado com D. Apolónia Neto.

2 – D. Maria de Santiago Espínola da Veiga que foi casada com António Vaz Couceiro.

Referências
 Nobiliário da Ilha Terceira de Eduardo de Campos de Castro de Azevedo Soares, editado em 1944, por Fernando Machado e Camp. Porto.

História dos Açores
Militares dos Açores